Le Réseau d'actions pour la promotion d'un État laïque (R.A.P.P.E.L.) a été créé en , à l’initiative de Chemsi Cheref-Khan, Pierre Efratas et Nadia Geerts, autour d’un  revendiquant l’inscription du principe de laïcité dans la Constitution belge et dans les dispositifs légaux des entités fédérées.

Le R.A.P.P.E.L. fait lui-même suite à une pétition lancée en 2006 et qui dénonce l’immixtion du religieux à l’école. Cette pétition a aujourd’hui recueilli près de 4 500 signatures.

Outre ces deux textes fondateurs, depuis sa création, le R.A.P.P.E.L. a pris position sur les questions suivantes :

 financement des cultes : le R.A.P.P.E.L. est partisan d’une remise en question principielle du financement des cultes, en ce compris celui des organisations non-confessionnelles. Pour le R.A.P.P.E.L., la séparation des Églises et de l’État s’accommode mal du financement des cultes par l’État ;
 cours dits « philosophiques » : le R.A.P.P.E.L. se prononce pour le remplacement des cours de morale et de religion par un cours commun à tous les élèves, où tous, sans distinction aucune, se trouveraient rassemblés autour d’un projet essentiel : celui de faire de chacun un citoyen libre et responsable et une conscience autonome douée d’esprit critique ;
 fonction publique : le R.A.P.P.E.L. défend la nécessité d’une stricte [neutralité] pour tous les fonctionnaires, agents de l’État et autres mandataires publics. L’indispensable neutralité de service ne peut faire l’impasse sur une neutralité d’apparence, qui est un préalable symbolique incontournable.

Le R.A.P.P.E.L. est également l’auteur d’un ouvrage collectif, « La laïcité à l’épreuve du XXI siècle » (Luc Pire 2009), coordonné par Nadia Geerts, préfacé par Mohamed Sifaoui et reprenant des contributions de Gisèle De Meur, Pierre Efratas, Guy Haarscher, Philipp Bekaert, Fatoumata Fathy Sidibe, Catherine François, Nadia Geerts, Charles Susanne, Michèle Peyrat, Lara Herbinia, Elie Cogan, Jamila Si M’hammed, Hugo Godoy, Georges Verzin, Claude Javeau et Chemsi Cheref-Khan.

Notes et références 

Association ou organisme ayant son siège en Belgique